Hemsley ist der Familienname folgender Personen:

 Sherman Hemsley (1938–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Stephen Hemsley (* 1952), US-amerikanischer Manager
 Thomas Hemsley (1927–2013), britischer Opernsänger
 William Hemsley (1737–1812), US-amerikanischer Politiker
 William Botting Hemsley (1843–1924), englischer Botaniker